Seekirchner ist der Familienname folgender Personen: